Палестина се обично односи на:
 Палестина (регион), историјска и географска област Блиског истока
 Света земља, област која се отприлике налази између ријеке Јордан и Средоземног мора
 Земља Израел, други назив за отрилике исту област
 Држава Палестина, савремена, дјелимично призната држава на Блиском истоку
 Палестинске територије, односно Окупиране палестинске територије, означавајући Појас Газе и Западну обалу (са Источним Јерусалимом)
 Палестинска Народна Самоуправа, позната и као Палестинска Самоуправа, привремено самоуправно тијело основано 1994. године ради управљања дијеловима територија. Од 2013, Палестинска Народна Самоуправа је званичан назив Државе Палестине од стране међународно и унутрашњих организација.

Палестина се још може односити на:
Историјске политичке ентитете
 Британски мандат над Палестином, геополитички ентитет под британском управом
 Јунд Филастин, један од војних округа Умајидског и Абасидског калифата покрајине Билад ел Шам
 Византијска Палестина
 Палестина (графички роман), графички роман Џоа Сакоа

Мексико 
 Палестина (Акакојагва)
 Палестина (Алтамирано)
 Палестина (Аматенанго де ла Фронтера)
 Палестина (Виља Корзо)
 Палестина (Окосинго)
 Палестина (Параисо)
 Палестина (Пихихијапан)
 Палестина (Сан Педро Почутла)
 Палестина (Ситала)
 Палестина (Тапалапа)
 Палестина (Текпатан)
 Палестина (Хуарез)

Види још 
 Палестин